Il singolare  del Monterrey Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Anastasija Pavljučenkova era la detentrice del titolo e ha battuto in finale Jelena Janković 2–6, 6–2, 6–3.

Teste di serie

 Jelena Janković (finale)
 Anastasija Pavljučenkova (campionessa)
 Aravane Rezaï (primo turno)
 Julia Görges (primo turno)

  Anastasija Sevastova (quarti di finale)
  Sara Errani (secondo turno)
  Iveta Benešová (primo turno)
  Polona Hercog (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Monterrey Open 2011